Исток може бити:

 Исток, страна света

или:

 Источни свет

или:

 Исток (град), град у Србији
 Исток (река), река у Бугарској